Marion kan verwijzen naar:
 Marion (band), een Britse rockband
 Marion (Cyprus), een antieke stadstaat op Cyprus
 Marion (strip), Toonder Studio’s
 Marion (voornaam), een meisjesnaam

Marion kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
 Marion (Australië)
 in de Verenigde Staten
 Marion (Alabama)
 Marion (Arkansas)
 Marion (Illinois)
 Marion (Indiana)
 Marion (Iowa)
 Marion (Kansas)
 Marion (Kentucky)
 Marion (Louisiana)
 Marion (Michigan)
 Marion (Mississippi)
 Marion (North Carolina)
 Marion (North Dakota)
 Marion (Ohio)
 Marion (Oregon)
 Marion (South Carolina)
 Marion (South Dakota)
 Marion (Texas)
 Marion (Virginia)
 Marion (Wisconsin)